A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet a svájci Marco Odermatt nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 34. helyen végzett.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

A második futamot a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az eredeti 13:45-ről 15:00-ra halasztották.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon